Мужская сборная Бангладеш по баскетболу представляет Бангладеш на международных соревнованиях. Федерация баскетбола Бангладеш — член ФИБА с 1978 года.

История 
До 1971 года Бангладеш был частью Пакистана (провинция Восточный Пакистан), поэтому баскетболисты Бангладеш могли выступать за сборную Пакистана.

Сборная Бангладеш является одной из слабейших в Азии. Дебютировав на чемпионате Азии 1979 года, сборная Бангладеш заняла последнее, 13-е место. В дальнейшем команда ещё трижды участвовала в континентальных первенствах, но так и не одержала ни одной победы, занимая на каждом из турниров последние места.

На баскетбольном турнире Южноазиатских игр 2010 года сборная Бангладеш заняла 3-е место.

В чемпионатах мира, Олимпийских играх, а также баскетбольных турнирах Азиатских игр не принимала участия ни разу.

Результаты

Чемпионаты Азии 
 1979 — 13-е место
 1989 — 15-е место
 1993 — 18-е место
 1997 — 15-е место

Южноазиатские игры 
 2010 —  3-е место

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте ФИБА-Азия 
 Информация на Asia-Basket 

Бангладеш
Баскетбол в Бангладеш
Баскетбол